Il doppio del torneo di tennis Shanghai Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Pavel Vízner che hanno battuto in finale Rick Leach e Brian MacPhie 4-6, 7-6(4), 7-6(11).

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (semifinali)
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (campioni)

 Jiří Novák /  Petr Pála (semifinali)
 Martín García /  Sebastián Prieto (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Shanghai Open 2004